Шанковський — українське прізвище.

Відомі носії:

 Шанковський Амвросій (1832—1906) — греко-католицький священик, галицький громадський діяч і публіцист.
 Шанковський Ігор (1931) — український літературознавець, поет і перекладач
 Шанковський Лев (1903—1995) — український економіст, журналіст, військовий історик-дослідник.
 Шанковський Матвій (1759—1814) — греко-католицький священик.
 Шанковський Петро (1795—1872) — політичний діяч, греко-католицький священик.

Українські прізвища